Ева (ивр. חוה, англ. Eve, Ewa) — многозначный термин.

 Ева — библейская праматерь всех людей, первая женщина (в каббалистических версиях — вторая после Лилит), жена Адама, созданная из его ребра, мать Каина, Авеля и Сифа.
 Ева — женское имя.
 (164) Ева — астероид, открытый в 1876 году.
 Ева — краткое название вымышленного биоробота (хотя в оригинале о них говорится как об «искусственных людях») в аниме-сериале и манге «Евангелион».
 Митохондриальная Ева — имя, данное молекулярными биологами женщине, которая была последним общим предком всех ныне живущих людей по материнской линии.
 Ева — неформальное название образца янтаря, содержащего остатки хвоста динозавра.

Топонимы 
 Ева (округ) — округ в Науру расположенный в северной части острова.
 Ева (приток Шестихи) — река в России, протекает в Невельском районе Псковской области.

В культуре 
 «Ева» — оперетта Франца Легара (1911).
 «Ева» — одиннадцатый эпизод первого сезона сериала «Секретные материалы».
 «Ева» — сингл группы «Винтаж», выпущенный в 2009 году.
 «Ева» — фильм 1962 года.
 «Ева» — советская рок-группа 1986—1990 годов.
 «Ева: Искусственный разум» — фильм 2011 года.
 «Ева» — фильм 2018 года.